Paul Fleurot (1874-1946), journaliste et homme politique français ;
 Olivier Fleurot (1952-), journaliste français ;
 Corinne Fleurot (1960-), écrivain français ;
 Audrey Fleurot (1977-), actrice française.
 Damien Fleurot (1979-), journaliste français ;
 Ugo Fleurot (2001-), pentathlonien français.

Patronyme français